Deserto de Atacama
 Atacama (região) — região chilena
 Puna de Atacama ou Puna atacamenha
 Salar de Atacama
 Atacama Large Millimeter Array
 San Pedro de Atacama

Desambiguações de topônimos